Zugaro peut fdaire référence à:

Patronymie
 Fulvio Zugaro – Général italien
 Giuseppe Zugaro De Matteis – Homme politique italien